Le Voyage de l'incrédule est le cinquième album des aventures de Philémon, paru en 1974.

Synopsis
Hector, le père de Philémon, surprend son fils et l'ancien puisatier Barthélémy quittant en douce la maison, pour un mystérieux rendez-vous. Il les suit en cachette et les voit retrouver Félicien, qui a trouvé un moyen pour Barthélémy de revenir dans le monde des lettres de l'Océan Atlantique : une fermeture à glissière géante dans la terre. Hector intervient alors, mais il glisse et tombe à travers la glissière qui se referme. 

Félicien se met alors à la recherche d'un moyen d'aller récupérer l'incrédule. Ce dernier atterrit sur l'île des souffleurs. Des comédiens-barbares s'emparent d'Hector, qu'ils prennent pour un machiniste, et de Philémon, et embarquent sur un vaisseau-théâtre.

Personnages principaux
Hector, le père de Philémon, irascible et brutal, il ne croit pas aux mondes parallèles.
Philémon, son fils
Barthélémy, l'ancien puisatier qui rêve de revenir dans le monde des lettres de l'Océan Atlantique.
 Félicien, l'oncle de Philémon, un peu magicien.
 Le berger-régisseur, gardien des souffleurs de théâtre.
 Des comédiens-barbares qui font la traite des souffleurs.
 Des criticakouatiques (critiques aquatiques), en haut-de-forme, assis sur leurs fauteuils flottants.

Publication
L'histoire paraît en 1969 dans Pilote, des numéros 520 à 533. L'album n'est publié qu'en 1974. La couverture représente le vaisseau-théâtre en mer, entouré de criticakouatiques dans leurs fauteuils. L'album est réédité en 1992 puis 2003. Il reprend deux histoires courtes de Philémon, « Chapeau ! » (Pilote Super Pocket 9) et « Une histoire pour passer le temps » (Pilote Super Pocket 2).

Notes

Album de Philémon
Album de bande dessinée sorti en 1974
Théâtre dans la bande dessinée